album

 Again and Again and Again and Again, album de The Bird and the Bee sorti en 2006 ;

chansons

 Again and Again, chanson de Basto sortie en 2011 ;
 Again and Again, chanson de The Bird and the Bee ;
 Again and Again, chanson de Status Quo sortie en 1978.